Die Hylo Open 2022 fanden vom 1. bis zum 6. November 2022 in der Saarlandhalle in Saarbrücken statt. Es war die 35. Austragung dieses Badmintonturniers, das mit einem Preisgeld von 180.000 US-Dollar in der Kategorie BWF Tour Super 300 eingestuft wurde.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
 Anders Antonsen (zurückgezogen)
 Lee Zii Jia (zurückgezogen)
 Chou Tien-chen (Finalist)
 Loh Kean Yew (Viertelfinale)
 Anthony Ginting (Champion)
 Jonatan Christie (Viertelfinale)
 Lakshya Sen (1. Runde)
 Kunlavut Vitidsarn (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Carolina Marín (Viertelfinale)
 Pornpawee Chochuwong (2. Runde)
 Nozomi Okuhara (Halbfinale)
 Busanan Ongbumrungpan (2. Runde)
 Michelle Li (zurückgezogen)
 Mia Blichfeldt (1. Runde)
 Kirsty Gilmour (2. Runde)
 Line Christophersen (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Takuro Hoki / Yugo Kobayashi (Viertelfinale)
 Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (Halbfinale)
 Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty (Viertelfinale)
 Goh Sze Fei / Nur Izzuddin (zurückgezogen)
 Mark Lamsfuß / Marvin Seidel (Viertelfinale)
 Liang Weikeng / Wang Chang (Viertelfinale)
 Ben Lane / Sean Vendy (Halbfinale)
 Muhammad Shohibul Fikri / Bagas Maulana  (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (Finale)
 Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (2. Runde)
 Pearly Tan Kong Le / Thinaah Muralitharan (zurückgezogen)
 Zhang Shuxian / Zheng Yu (Halbfinale)
 Du Yue / Li Wenmei (zurückgezogen)
 Chloe Birch / Lauren Smith (zurückgezogen)
 Maiken Fruergaard / Sara Thygesen (zurückgezogen)
 Benyapa Aimsaard / Nuntakarn Aimsaard (Champions)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Yuta Watanabe / Arisa Higashino (zurückgezogen)
 Thom Gicquel / Delphine Delrue (Halbfinale)
 Mark Lamsfuß / Isabel Lohau (1. Runde)
 Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (1. Runde)
 Mathias Christiansen / Alexandra Bøje (Viertelfinale)
 Goh Soon Huat / Shevon Jemie Lai (2. Runde)
 Rinov Rivaldy / Pitha Haningtyas Mentari (Viertelfinale)
 Robin Tabeling / Selena Piek (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2022
Badminton 2022